IRA je zkratka s více významy:
 Irská republikánská armáda – irská republikánská paravojenská organizace usilující o sjednocení Irska, jejími odštěpeneckými skupinami jsou: 
 Prozatímní irská republikánská armáda – jedna z hlavních stran konfliktu v Severním Irsku
 Pokračující Irská republikánská armáda – odmítla složit zbraně na základě mírové dohody z roku 1998
 Pravá irská republikánská armáda – odmítla složit zbraně na základě mírové dohody z roku 1998
 Oficiální irská republikánská armáda – odštěpenecká marxistická frakce IRA bojující v Severním Irsku do roku 1972
 International Reference Alphabet (mezinárodní referenční abeceda) – znakové kódování s několika národními variantami, jehož americká varianta je ASCII.
 Agentura pro výzkum internetu, anglicky Internet Research Agency – ruský projekt pro ovlivňování internetového obsahu

Externí odkazy